Nylander kan som auktorsförkortning betyda:

 William Nylander
 Andreas Edvinus Nylander

Robotskapade auktorsförkortningar